Ђурђевић може да се односи на:

 Ђурђевић (презиме), српско презиме (Ђурђевићи)

или

 Игњат Ђурђевић, српски књижевник
 Борислав Ђурђевић, српски новинар
 Антоније Ђурђевић, српски монах
 Живан Ђурђевић, народни херој Југославије
 Марко Ђурђевић, српски илустратор
 Рајко Ђурђевић, српски политичар
 Ратибор Реј Ђурђевић, српски књижевник
 Гордана Ђурђевић-Димић, српска глумица
 Оливера Ђурђевић, српски чембалиста
 Предраг Ђурђевић, српски хемичар
 Васо Ђурђевић, народни херој Југославије
 Урош Ђурђевић, српски фудбалер

Види још 
 Ђурђевићи